Munden (Kansas), Estados Unidos
 Hann. Münden, Baixa Saxônia, Alemanha
 Ústí (Přerov), Olomouc, República Checa
 Great Munden, Hertfordshire, Inglaterra
 Little Munden, Hertfordshire, Inglaterra